

Astronomia
Autonoe – satellite di Giove

Mitologia greca
Autonoe – figlia di Cadmo e di Armonia
Autonoe – figlia di Danao e di Polisso
Autonoe – figlia di Pireo. Fu una delle mogli di Eracle, da cui ebbe un figlio di nome Palemone
Autonoe – una delle Nereidi, figlia di Nereo e Doride

Note